Сада́ — село в Ярском районе Удмуртии, в составе Бачумовского сельского поселения.

География 
Село Сада расположено на высоте 138 м над уровнем моря.

Население 
Численность постоянного населения села составляет 18 человек (2010).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района